Ирисарри

 Ирисарри — коммуна во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи.
 Ирисарри, Антонио Хосе (1786—1868) — гватемальский политик, государственный деятель, дипломат, журналист. Временный президент Чили.
 Орден Антонио Хосе Ирисарри — государственная награда Гватемалы.